O Dream 1 Light Weight Grandprix 2008 1st Round  foi um evento de MMA realizado em Saitama, Japão no dia 15 de março de 2008 da série DREAM. Foi a primeira fase do Grandprix dos pesos leves (Com conclusão no DREAM.5) além disso teve três lutas extras, entre elas a volta de Mirko Filipovic ao Japão.

Card Oficial

Encadeamento depois do primeiro Grand Prix

Observações

 Andre "Dida" Amade foi hospitalizado depois de perder por Eddie Alvarez e ficou indisponível para as entrevistas pós-combate

 Foi aunciado a vinda de Kazushi Sakuraba para o DREAM.2

Ligações Externas 

2008 nas artes marciais mistas
Eventos de artes marciais mistas
2008 no desporto